Europastraße steht für
 Europastraße, Klasse von Fernstraßen in Europa und Asien

Siehe auch:
 Europaallee
 Europaweg, Höhenweg im Wallis, Schweiz
 Krippendorf#Europaweg, Friedensweg in Krippendorf, Stadt Jena, Thüringen, Deutschland
 Europaweg, Kurzform für einen Abschnitt des Europäischen Fernwanderweges
 Europäische Straße
 Kulturweg des Europarats
 Europastraße Historische Theater, Netzwerk historischer Theater in Europa